Gare do Oriente — estação multimodal em Lisboa, Portugal
 Estação Oriente (Metropolitano de Lisboa)
 Estação Oriente (SITVA) — estação do Metrocable de Medellín e da Tranvía de Ayacucho, Colômbia

Oriente